The Explosive Little Richard — одиннадцатый альбом американского певца Литла Ричарда, вышедший в 1967 году на лейбле Okeh Records.

Об альбоме
За три года (1964—1967) Литл Ричард сменил пять лейблов, для каждого перезаписывая, в большинстве своём, свои старые хиты — либо в студии, либо во время концертных выступлений. Данная пластинка, записанная для Okeh Records, состоит из совершенно нового материала.

Список композиций 
Сторона А
 I Don’t Want to Discuss It
 Land of a Thousand Dances
 The Commandments of Love
 Money
 Poor Dog (Who Can’t Wag His Own Tail)
Сторона Б
 I Need Love
 Never Gonna Let You Go
 Don’t Deceive Me
 Function at the Junction
 Well

Альбомные синглы 
 Poor Dog (Who Can’t Wag His Own Tail) / Well (6/1966; Okeh 7251)
 Commandments of Love / I Need Love (11/1966; Okeh 7262)
 Don’t Deceive Me / Never Gonna Let You Go (3/1967; Okeh 7278)
 A Little Bit of Something / Money (6/1967; Okeh 7286)

Примечания

Ссылки 
 The Explosive Little Richard на discogs.com

Альбомы Литла Ричарда
Альбомы Okeh Records